White Rock ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 White Rock (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 White Rock (Arkansas)
 White Rock (Illinois)
 White Rock (Kalifornien)
 White Rock (Maine)
 White Rock (Michigan)
 White Rock (Minnesota)
 White Rock (Missouri)
 White Rock (New Mexico)
 White Rock (North Carolina)
 White Rock (Pennsylvania)
 White Rock (Rhode Island)
 White Rock (South Carolina)
 White Rock (South Dakota), im Roberts County
 White Rock (Tennessee)
 White Rock (Texas)
 White Rock (Virginia)
 White Rock Curve Village, Utah
 White Rock Hill, Virginia

in Australien:
 White Rock (Cairns Region), Vorort im Südwesten von Cairns, Queensland
 White Rock (Ipswich), Vorort von Ipswich, Queensland
 White Rock (Queensland), Insel in Queensland

Siehe auch:
 White Rock Township
 Whiterock
 Whit Rock